Basil Coetzee (1944-1998) – musicista jazz sudafricano
 Danie Coetzee (1977) – rugbista a 15 sudafricano
 Gerrie Coetzee (1955-2023) – pugile sudafricano
 J. Albert Coetzee (1902–...) – giornalista e docente sudafricano
 Jeff Coetzee (1977) – tennista sudafricano
 J. M. Coetzee (1940) – scrittore, saggista e accademico sudafricano
 Rivaldo Coetzee (1996) – calciatore sudafricano